Bart Wellens – ex ciclocrossista e ciclista su strada belga
 Paul Wellens – ex ciclista su strada belga
 Richie Wellens – allenatore di calcio ed ex calciatore inglese
 Tim Wellens – ciclista su strada belga
 Willy Wellens – ex calciatore belga